— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1666—1871), в провинции Идзумо региона Санъиндо на острове Хонсю (современная префектура Симане).

Краткая история 

Административный центр княжества: замок Мори (современный город Ясуги, префектура Симане).

Доход хана: 1666—1871 годы — 10 000 коку риса

Княжество было создано в 1666 году и управлялось родом Мацудайра, боковой ветвью сегунской династии Токугава, которая относилась к симпан-даймё и имела статус .

Мори-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 

 *  Род Мацудайра, 1666—1871 (симпан-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии